János Veres – węgierski lekarz
 János Veres – węgierski polityk, były minister finansów